Les Raiders de Georgetown sont une franchise professionnelle de hockey sur glace de Georgetown, Ontario au Canada.

Saison-par-Saison

Voir aussi 

Club de hockey sur glace en Ontario
Georgetown